Трес Ногалес има више значења:

 Трес Ногалес, Санта Тересита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Ногалес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику